Die Saison 2008/09 der Bayernliga war die 64. Spielzeit der Fußball-Bayernliga und nach der Einführung der 3. Liga die erste als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurde die SpVgg Weiden mit neun Punkten Vorsprung auf den TSV Aindling.

Die Abstiegsplätze belegten der 1. FC Schweinfurt 05 und die Würzburger Kickers. Da die Mannschaften auf den Rängen 14 bis 16 am Saisonende allesamt punktgleich waren, spielten sie in drei zusätzlichen Entscheidungsspielen um den Verbleib in der Liga. Dort schaffte der TSV Rain a. Lech den Klassenerhalt, während der SV Seligenporten den Relegationsplatz erreichte. Der Würzburger FV stieg als dritte Mannschaft direkt ab. Der SV Seligenporten sicherte sich anschließend in der Relegationsrunde mit den Vizemeistern der Landesliga Bayern den Klassenerhalt.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Bayern stiegen der TSV 1860 Rosenheim, der SV Schalding-Heining und der SV Memmelsdorf/Ofr. als jeweilige Staffelsieger auf. Die Absteiger aus der Regionalliga Süd waren die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching und der TSV Großbardorf. Die Bayernliga spielte in der folgenden Saison mit 19 Mannschaften.

Der Torschützenkönig wurde Thomas Karg vom VfL Frohnlach mit 24 Treffern.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Platzierungsrunde 
Da die Mannschaften auf den Rängen 14 bis 16 punktgleich waren, gemäß den Statuten des Bayerischen Fußball-Verbands sowohl das Torverhältnis als auch der direkte Vergleich in solch einem Fall aber nicht als Kriterium zur Platzierungsermittlung herangezogen wird, spielten die Mannschaften nach Beendigung der Saison eine Platzierungsrunde. Sämtliche Spiele fanden auf neutralen Plätzen statt.

Der TSV Rain a. Lech verblieb als Sieger der Runde und damit Tabellen-14. in der folgenden Spielzeit in der Bayernliga, der SV Seligenporten erreichte als Zweiter die Relegationsrunde. Der Würzburger FV als Tabellenletzter der Runde und damit 16. der Bayernliga stieg direkt in die Landesliga Bayern ab.

|}

|}

Relegationsrunde zur Bayernliga 
Der Tabellen-15. der Bayernliga sowie die Vizemeister der drei Staffeln der Landesliga Bayern spielten nach Beendigung der Saison im K.O.-System einen weiteren Platz in der Bayernliga aus. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele auf neutralem Platz spielten in einer Finalpartie – ebenfalls auf neutralem Platz – den Teilnehmer an der Bayernliga aus.

In den Halbfinalspielen trafen in Schwarzenfeld die Landesliga-Vizemeister der Staffeln Nord, der 1. FC Sand, und Mitte, die SpVgg Landshut, und der Bayernliga-Vertreter SV Seligenporten auf den Vizemeister der Landesliga Staffel Süd, der FC Affing, in Gerolfing aufeinander. Die SpVgg Landshut und der SV Seligenporten erreichten das Finale.

|}

Der SV Seligenporten setzte sich im Finale in Tegernheim mit 1:0 gegen die SpVgg Landshut durch und schaffte somit den Klassenerhalt. Die SpVgg verblieb in der Landesliga.

|}

Weblinks 
 Bayernliga 2008/09 bei kicker.de

2008
Fußballsaison 2008/09